Slag bij Dover (1652), het eerste gevecht van de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog
Slag bij Dover (Tennessee), een slag in Stewart County, Tennessee tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
Slag bij Sandwich (1217), ook bekend als Slag bij Dover, 24 augustus 1217